A 2022-es Formula–3 osztrák nagydíj az FIA Formula–3 bajnokság 2022-es szezonjának ötödik versenyhétvégéje volt, amelyet július 8. és július 10. között tartottak meg a Red Bull Ringen. A versenyeket a Formula–1 osztrák nagydíj betétfutamaiként tartották meg. A sprintfutamot Jak Crawford, míg a főfutamot Isack Hadjar nyerte meg.

Eredmények

Szabadedzés

Kvalifikáció

Megyjegyzés:
 – Zdeněk Chovanec nem érte el a 107%-os időlimitet, viszont engedélyt kapott arra, hogy megkezdhesse a versenyeket az utolsó pozícióból.

Sprintverseny

Megjegyzés:
 – Oliver Bearman eredetileg a hatodik helyen zért célba, azonban többszörös pályaelhagyásért öt másodperces időbüntetést kapott.

Főverseny

Megjegyzések:
 – Roman Staněk eredetileg a hatodik helyen ért célba, azonban elkerülhető baleset okozásárt egy öt másodperces időbünettést kapott.
 – Francesco Pizzi összesen húsz másodperc időbüntetést kapott, amiért több alkalommal is elkerülhető balesetet okzott.
 – Kush Maini és Caio Collet nem fejeztlk be a futamot, de helyezésüket értékelték, mivel a versenytáv több, mint 90%-át teljesítették.
 – Hunter Yeany eltörte a csuklóját a sprintversenyen, ezért nem tudott résztvenni a főfutamon.

A bajnokság állása a verseny után

Jegyzetek

További információk 
Hivatalos eredmény - szabadedzés
Hivatalos eredmény - időmérő edzés
Hivatalos eredmény - sprintverseny
Hivatalos eredmény - főverseny
A versenyzői bajnokság állása a versenyt követően
A csapatbajnokság állása a versenyt követően

Kapcsolódó szócikkek 
2022-es Formula–1 osztrák nagydíj
2022-es Formula–2 osztrák nagydíj

Osztrák
Autóversenyzés Ausztriában